Provinz Fujian steht für:

 Fujian, Provinz im Südosten der Volksrepublik China
 Provinz Fujian, Provinz in der Republik China (Taiwan), siehe Fujian #Republik China